George Smith (1840–1876) angol régész
George Smith (1876–1915) brit olimpiai ezüstérmes kötélhúzó az 1908. évi nyári olimpiai játékokon
George Smith (1915) labdarúgó
George "Harmonica" Smith (1924–1983) amerikai blues-zenész
George Smith (1943–2019) skót labdarúgó-játékvezető
George Smith (1949) kanadai úszó, olimpikon
George Smith amerikai basszusgitáros

hasonló nevűek
George E. Smith (1930) Nobel-díjas amerikai fizikus
George P. Smith (1941) Nobel-díjas amerikai biokémikus
George Smith Patton (1885–1945) amerikai tábornok
George W. Smith (?) skót labdarúgó (Chelsea FC)